Flege ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Flege (* 1965), deutscher Journalist und Politologe
 Matthäus Flege († 1564), deutscher lutherischer Prediger